GVS ima više značenja.

 Kristal violet, lek
 -{Google Voice Search}-